De eerste etappe van de Ronde van Spanje 2015 werd verreden op zaterdag 22 augustus 2015. Het was een ploegentijdrit over een afstand van 7,4  kilometer van  de jachthaven Puerto Banús bij Marbella naar het centrum van de stad. Deze ploegentijdrit werd gewonnen door BMC Racing Team.

Parcours 
Doordat de renners voor de start van de wielerronde hun beklag reeds deden over het parcours van deze ploegentijdrit, heeft de jury beslist om deze niet te laten meetellen voor het algemeen klassement. De ploegentijdrit telt wel mee voor het ploegenklassement. De renners moeten over een zandweg rijden en zelfs over aangelegde matten op het strand.

Verloop

Uitslag

Klassementen

Opgave

Externe link
 De route van de 1e etappe op www.lavuelta.com

01
Sport in Andalusië
Marbella